Роберт Морріс:

 Роберт Морріс (нар. 1965) — ад'юнкт-професор Массачусетського технологічного інституту. Більш відомий як творець першого мережевого хробака.
 Роберт Морріс (1734–1806) — торговець, фінансист, державний діяч Сполучених Штатів Америки.
 Роберт Морріс — британський актор.
 Роберт Морріс — американський художник.